Brumptomyia är ett släkte av tvåvingar. Brumptomyia ingår i familjen fjärilsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilsmyggor
Brumptomyia